Бока-дель-Рио () — город в Мексике, входит в штат Веракрус, административный центр одноимённого муниципалитета.

История 
Изначально в этом регионе жили ольмеки, затем из покорили ацтеки («Кодекс Мендоса» упоминает эти земли как часть округа Куэтлачтлан). В 1518 году Хуан де Грихальва дал реке, впадающую здесь в Мексиканский залив, имя «Рио-де-лас-Бандерас».

В 1892 году здесь прошла железная дорога, соединившая Веракрус и Тьерра-Бланку.

В 1988 году Бока-дель-Рио стал городом.

Ссылки 
 Turismo En Veracruz 
 Directorio libre de empresas de Boca del Río y la región 

Города Веракруса